Хаукийоки — топоним в Карелии:

 Хаукийоки — река в Калевальском районе Карелии.
 Хаукийоки — река в Калевальском районе Карелии.

См. также 
 Хауки — река в Калевальском районе Карелии.

Примечания